est un titre d'œuvre notamment porté par :
 The Light of Western Stars, roman américain de Zane Grey paru en 1914
 , film muet de Charles Swickard sorti en 1918
 The Light of Western Stars, film muet américain de William K. Howard sorti en 1925
 The Light of Western Stars, film américain réalisé par Otto Brower et Edward H. Knopf sorti en 1930
 , film américain réalisé par Lesley Selander sorti en 1940